Ifran – miasto w Maroku
 Jafran – miasto w Libii